A Tuna Académica do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (TAIPCA) surgiu no ano de 2001 no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. (IPCA)

Tunas académicas de Portugal